Pozor (dnevni list, Osijek)
Pozor (Zagreb, 1860.), dnevni list
Pozor (Zagreb, 1881.), dnevni list